М-54
 Енисей (автомагистраль)
 М-54 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.